Principe Kamehame (プリンス・カメハメ) es un personaje del manga y anime Kinnikuman. Kinnikuman se refiere a él como Maestro ((師匠, Shishou).  Su nombre proviene del antiguo rey de Hawái Kamehameha I.

Ficha 
 Alias: Kinnikuman Great (junto a Kinnikuman)
 Clasificación: Superhéroe de la Justicia
 Origen: Hawái, Estados Unidos
 Edad: 70 (en su primera aparición)
 Altura: 185 cm
 Peso: 90 kg
 Poder Choujin: 950.000 
 Técnicas:  Back Flip, 100 Ataques Mortales de Kamehame (Las 48 técnicas mortales + Las 52 sumisiones)
 Primera aparición: Tour Americano

Kamehame era un campeón hawaiano. Había logrado defender el título en 999 ocasiones sin perder nunca. Sin embargo perdió en última instancia contra Jesse Maivia y se convirtió en su asistente personal. Cuando Kinnikuman llega a Hawái en su tour americano termina enfrentándose a Kamehame ya que éste solo le permitiría luchar contra Jesse si conseguía vencerle. Kinnikuman perdió en un tiempo récord con un Black Flip de Kamehame.

Aun así Suguru seguía empeñado en luchar contra Jesse, el único que había logrado vencer a Kamehame. Éste prometió entrenarle para que pudiese vencerle. Le enseñó las 48 Técnicas Mortales, y una vez terminado el entrenamiento Kinnikuman venció a Jesse y devolvió el cinturón de campeón a Kamehame, junto con el dinero del premio, por lo que le tocó ir a nado hasta el continente. 

Kamehame aceptó ser el compañero de Kinnikuman en el Torneo de Ensueño por Parejas (Dream Choujin Tag Arc). Se puso una máscara Kinniku y se asumió el nombre de Kinnikuman el Grande(Kinnikuman Great). Ambos formaron el equipo llamado Hermanos Músculo (Muscle Brothers) (マッスルブラザーズ). Juntos derrotaron en el primer combate a Pentagon y Agujero Negro (Pentagon & Black Hole, 4D Killer Combo). Sin embargo trató de salvar a Gerónimo de morir en la aplanadora de Sunshine y murió, no sin antes hacer prometer a Terryman que asumiría la identidad de Kinnikuman el Grande y lucharía junto a Kinnikuman.

Durante la saga de la Lucha por el Trono, Kamehame volvió cuando Omegaman realizó su técnica Omega Metamorphosis convocando al espíritu de Kamehame en su cuerpo. Sin embargo resultó ser difícil de controlar y Kamehame terminó controlando el cuerpo de Omegaman. Atacó a Kinnikuman con las 52 sumisiones de Kamehame para que éste las aprendiese. Con ellas Kinnikuman no tuvo problemas en derrotar a Omegaman.
Originalmente kamehame pretendía enseñarle a su discípulo las 52 sumisiones durante el torneo por parejas, pero al fallecer tras ayudar a Las nuevas Ametralladoras, debió esperar hasta el combate contra omegaman, donde finalmente kinnikuman pudo dominar las 100 técnicas especiales de kamehame.

Personajes de Kinnikuman